Аннибале I Бентивольо (1413-1445), правитель Болоньи в 1443-1445 гг.
 Аннибале II Бентивольо (1467-1540), внук Аннибале I, правитель Болоньи в 1511-1512 гг.